Stack kan avse:

Stack (datastruktur) – en vanlig datastruktur inom datavetenskapen
Stack (mikroprocessor) – en grundläggande funktion i en mikroprocessor
Protokollstack – ett sätt att beskriva datakommunikation t.ex. Internetprotokoll
Myrstack – bo för myror
Marshallstack – en högtalare i flera delar, se Marshall Amplification
Höstack – en hög av strå